Falcão est un patronyme portugais.

Patronyme 
 André Falcão de Resende (1527-1599), est un poète portugais.
 Élson Falcão da Silva dit Élson (1981-), est un footballeur brésilien.
 José Freire Falcão (1925-2021), est un cardinal brésilien.
 Paulo Roberto Falcão dit Falcão (1953-), est un footballeur international brésilien.
 Ronan Carolino Falcão dit Ronan (1985-), est un footballeur équatoguinéen.

Prénom 
 Radamel Falcao (1986-) est un footballeur colombien.

Pseudonyme 
 Falcão (1977-), Alessandro Rosa Vieira, est un joueur de futsal.